

Lugares 
Española (Novo México) — cidade no Condado de Rio Arriba, Estados Unidos
Ilha Española — uma da Ilhas Galápagos

Desambiguações de topônimos